Schweigaard er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Anton Martin Schweigaard (1808–1870) – norsk jurist og politiker
 Christian Homann Schweigaard (1838–1899) – norsk jurist og politiker